Михаэль Кельман (, 21 сентября 1927, Вена — 1 декабря 2005, там же) — австрийский режиссер театра и кино, сценарист и актер. С 1974 года в течение некоторого времени был одним из режиссеров Бургтеатера.

Участник австрийского сопротивления. Узник лагеря Маутхаузен.

Отец писателя Даниэля Кельмана.

Фильмография

Режиссёр 

  — Jedem die Seine
  — Das gnadenbringende Strafgericht
  — Monsieur Lamberthier
  — Impromptu de Paris (по пьесе Жана Жироду)
  — Die Dreigroschenoper (по пьесе Бертольт Брехт)
  — Eine fast mögliche Geschichte
  — Казимир и Каролина / Kasimir und Karoline (по пьесе Эдёна фон Хорвата)
  — Перикола / Perichole (по опере Людовика Галеви)
  — Die Brücke des Schicksals
  — Ihre Durchlaucht
  — Нора / Nora (по пьесе Генрика Ибсена)
  — Das Leben beginnt um acht
  — Одержимый / Die Besessenen (по произведениям Альбера Камю и Фёдора Достоевского)
  — Зелёный какаду / Der grüne Kakadu (по пьесе Артура Шницлера)
  —  Бокерер / Der Bockerer (по пьесе Ульриха Бехера)
  — Лес / Der Wald (по пьесе Александра Островского)
  — Geschichten aus dem Wienerwald
  — Sergeant Dower muß sterben
  — Марш Радецкого / Radetzkymarsch (по роману Йозефа Рота)
  — Дон Жуан, или Любовь к геометрии  / Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie (по пьесе Макса Фриша)
  — Портрет героя / Porträt eines Helden (по Пьеру Булю)
  — Итальянская ночь / Italienische Nacht (по пьесе Эдёна фон Хорвата)
  — Kurzer Prozeß
  — Bericht eines Feiglings
  — Madame Legros (по Генриху Манна)
  — Die Unbekannte aus der Seine (по пьесе Эдёна фон Хорвата)
 — — Комиссар полиции / Der Kommissar (сериал)
  — Ein Dorf ohne Männer (по пьесе Эдёна фон Хорвата)
 — — Место преступления / Tatort (сериал)
  — Mit sich allein
  — Теледроп 2009 — еще есть чем спасаться / Telerop 2009 - Es ist noch was zu retten (сериал)
  — Мальчик из Уинслоу / Der Fall Winslow (по пьесе Теренса Реттигена)
  — Феликс и Оскар / Felix und Oskar (сериал)
  — Land, das meine Sprache spricht
  — Тарабас / Tarabas (по роману Йозефа Рота)
  — Quartett bei Claudia
  — Побег без конца / Flucht ohne Ende (по роману Йозефа Рота)
  — Мастер страшного суда / Der Meister des jüngsten Tages (по роману Лео Перуца)
  — Heldenfrühling
  — Кольца Сатурна / Die Ringe des Saturn
  — Бартоломе де лас Касас / Bartolomé de las Casas

Примечания

Ссылки 
 

Театральные режиссёры Австрии
Телережиссёры Австрии
Лауреаты Премии Акселя Корти